Адищево — топоним в России:
 Адищево — село в Островском районе Костромской области.
 Адищево — деревня в Добрянском городском округе Пермского края.
 Адищево — станция (населённый пункт) в Пермском городском округе Пермского края.
 Адищево — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.

 Адищево — станция Пермского отделения Свердловской железной дороги (код 2030611)